Skogsböle kan avse:
Skogsböle, Kimito kommun – en by i Kimito kommun, Åboland
Skogsböle, Pargas – en by i Pargas stad Nyland
Skogsböle, Tenala – en by i Tenala